Э́рмес Фонсе́ка:
 Фонсека, Эрмес Родригис да (1855—1923) — восьмой президент Бразилии.
 Фонсека, Эрмес Эрнесту да (1824—1891) — бразильский военный и политический деятель, брат первого президента Бразилии, отец восьмого президента Бразилии.